Línea H puede referirse a:

 la Línea H del Subte de Buenos Aires;
 la Línea H de la empresa municipal de autobuses de Madrid;
 la Línea H1 de la empresa municipal de autobuses de Madrid;